4. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 10–11 lutego 1974 roku w Brandbu, w Norwegii. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Do biegu na 3000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Złoto sprzed roku obroniła Holenderka Atje Keulen-Deelstra.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki z 8 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1973 w sportach zimowych
1973 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii